Whatever (englisch für „Was auch immer“) steht für:

 Whatever, Solo-Debütalbum von Aimee Mann (1993)
 Whatever, Weihnachts-Single von Oasis (1994)
 Whatever – Was soll’s, Independent-Jugenddrama (1998) 
 Whatever (Cro-Lied), Titelsong einer EP (2013)